Zauberland bezeichnet:

eine Welt im Film Chihiros Reise ins Zauberland
eine Welt in den Smaragdenstadt-Büchern
ein Lied von Rio Reiser
 ein Lied von Dendemann